В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Наташу Звєрєву 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (переможниця)
  Наталі Тозья (півфінал)

 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Наташа Звєрєва (фінал)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Жулі Алар (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix